Jurij II. Terter (bolgarsko  Георги Тертер II, Georgi Terter II)  je bil leta 1322 in 1323 car Drugega bolgarskega cesarstva, * malo pred 1307, † 1323.

Zgodovina
Jurij II.  Terter   je bil sin carja Teodorja Svetoslava in Eufrozine. Ime je dobil po svojem starem očetu Juriju I.  Leta 1321 je morda postal očetov sovladar. Po očetovi smrti leta 1322 se je aktivno vključil v državljansko vojno v Bizantinskem cesarstvu, v katerem sta se za oblast borila Andronik II. Paleolog in njegov vnuk Andronik III. Paleolog. Jurij II. je izkoristil stanje v Bizantinskem cesarstvu in napadel bizantinsko Trakijo, kjer je naletel na šibek odpor. Leta 1322 je osvojil glavno mesto Filipopolis (Plovdiv) in nekaj njegove okolice. V mestu je pustil vojaško posadko pod poveljstvom  generala Ivana Rusina. Dvor je Jurija II. častil kot  "posestnika bolgarskega in grškega žezla".  V drugem vojnem pohodu v letu 1323 je osvojil več trdnjav okoli Odrina, po porazu z Andronikom III. pa se je morala njegova vojska umakniti. Ko je bizantinski cesar izvedel za Jurijevo domnevno naravno smrt leta 1323, se je začel pripravljati za napad na Bolgarijo.

Zapuščina
Jurij II. Terter je umrl mlad in ni imel znanih otrok. Nasledil ga je daljni sorodnik Mihael III. Šišman Asen.

Predniki
<div style="display:table; margin:0 auto">

Vir 
 

Rojeni v 1300. letih
Umrli leta 1323
Bolgarski vladarji
Bolgarski carji
Vladarji v 14. stoletju
Terterji